O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2016/17 foi a 26ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. O SL Benfica sagrou-se penta campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2016-17/act_nacional/fem_final.htm

http://hoqueipatins.pt/2016-17/act_nacional/fem_norte.htm

http://hoqueipatins.pt/2016-17/act_nacional/fem_sul.htm

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino